Boér Antal (1802–1892) – erdélyi magyar politikus, országgyűlési képviselő
Boér Antal (1950) – erdélyi magyar programozó matematikus, informatikus